Olivgrün bezeichnet einen grünen Farbton, auch kurz oliv genannt. Es handelt sich um ein bräunliches gelbgrün.

Als RAL-Farbe trägt es den Code 6003. Von Streitkräften wird es (teilweise auch Richtung grau abschattiert) häufig als Tarnfarbe für Fahrzeuge und Uniformen verwendet. Gemischt mit anderen Braun- und Beigetönen ist es im klassischen Camouflage sehr häufig zu finden.

Einzelnachweise 

Farbname